Az 1972-es Tour de France volt az 59. francia körverseny. 1972. július 1-e és július 23-a között rendezték. Luis Ocaña visszavágóra készült Merckxel szemben az előző évi kudarc után, de a belga bajnoknak Cyrille Guimard lett a fő ellenfele. A francia versenyző a második szakasztól kezdve vezetett a hetedikig, ezen a hosszú és nehéz hegyi szakaszon kilencen adták fel és vette vissza a vezető helyet Merckx. Ezután Bernard Thévenet és Lucien Van Impe loholt Merckx nyomában. Ocaña a tizennegyedik, Guimard pedig a tizennyolcadik szakaszon állt ki. Eddy Merckx csak az utolsó gyorsasági időmérőn biztosította be negyedik bajnokságát.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France